Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой 1993/1994 был вторым чемпионатом суверенного Казахстана.
В его розыгрыше приняли участие 5 клуба из 3-х городов. Усть-Каменогорск представляли три клуба,
по одному клубу представляли Караганду и Темиртау.

Турнирная таблица

См. также 
 Кубок Казахстана по хоккею с шайбой
 Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин
 Кубок Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин

Чемпионаты Казахстана по хоккею с шайбой